het tegenovergestelde van oneindig, zie oneindigheid
 eindige verzameling